Стрелецк — название нескольких населённых пунктов:
 Стрелецк — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Стрелецк — посёлок в Троицком районе Челябинской области.